Мирет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мирет, Педро (1927—2016) — кубинский революционер, политический, военный и государственный деятель.
 Мирет, Роджер (род. 1964) — вокалист группы Agnostic Front и группы Roger Miret and the Disasters.